Eugen Ritter von Schobert (18831941), un Generaloberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Joe Schobert (1993), un joueur américain de football américain ;
 Johann Schobert (env. 17351767), un compositeur et claveciniste ;
 Laurent Schobert (17631846), un général français ;

Voir aussi 
 
 Schubert, Schuberth
 Schubart, 
 
 , Schuch
  (Schuhman), Schumann, 
 Schuchmann
 , 
 Schober

Patronyme allemand
Patronyme lorrain